Огури — фамилия. Известные носители:
 Огури, Кохэй
 Огури, Сюн